Schomerus ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bernhard Schomerus (1871–1944), Missionsdirektor der Hermannsburger Mission
 Friedrich Schomerus (1876–1963), Sozialreformer und Politiker
 Georg Schomerus (* 1973), deutscher Psychiater
 Hajo Schomerus (* 1970), Regisseur
 Hans Schomerus (1902–1969), Theologe und Akademiedirektor
 Hilko Schomerus (1939–2020), Metallbildhauer
 Hilko Wiardo Schomerus (1879–1945), deutscher Missionar und Missionswissenschaftler
 Johanna Schomerus (1897–1998), Vorstandsoberin des Evangelischen Diakonievereins e. V.
 Johann Gerhard Schomerus (1906–1985), Pfarrer und Autor 
 Justus Christoph Schomer (auch Schomerus; 1648–1693), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Lorenz Schomerus (1933–2018), Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft 
 Lotte Schomerus-Gernböck (1927–2009), österreichische Ethnologin
 Mareike Schomerus (* 1971), Filmemacherin, Journalistin
 Rudolf Schomerus (1933–2007), deutscher Jurist und Ministerialrat im Innenministerium
 Thomas Schomerus (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Volker Schomerus (* 1965), deutscher Physiker
 Wilhelm Schomerus (1864–1943), Generalsuperintendent für Ostfriesland

Siehe auch:
 Fort Schomerus